

Codici 
 dif – codice ISO 639-3 della lingua dieri

Sport 
 Djurgårdens Idrottsförening – società polisportiva svedese